Schullerus ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schullerus (1864–1928), österreichischer Pfarrer, Linguist, Volkskundler und Politiker
 Eduard Schullerus  (1877–1914), österreichischer Schriftsteller und Beamter
 Fritz Schullerus (1866–1898), österreichischer Maler
 Gustav Adolf Schullerus (1838–1900), österreichischer Pfarrer
 Pauline Schullerus (1858–1929), österreichische Volkskundlerin und Botanikerin
 Trude Schullerus (1889–1981), rumänische Malerin